Miejscowości w Polsce:
 Lubowicz Wielki
 Lubowicz-Byzie
 Lubowicz-Kąty

Linki zewnętrzne